Victoria Rodríguez e Bibiane Schoofs erano le detentrici del titolo, ma Rodriguez ha scelto di non partecipare a questa edizione. Schoofs ha fatto coppia con Barbora Štefková, perdendo in finale contro Natela Dzalamidze e Veronika Kudermetova col punteggio di 6–4, 7–64.

Teste di serie 

  Dalila Jakupovič /  Irina Khromacheva (semifinale)
  Nao Hibino /  Oksana Kalashnikova (quarti di finale)

  Natela Dzalamidze /  Veronika Kudermetova (campionesse)
  Bibiane Schoofs /  Barbora Štefková (finale)

Wildcard 

  Mahak Jain /  Mihika Yadav (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

L&T Mumbai Open 2018